Face to Face („Von Angesicht zu Angesicht“) bezeichnet:

Begriffe:
 Face-to-Face-Kommunikation (auch: face-to-face-Kommunikation): Kommunikation zwischen anwesenden Menschen, von Angesicht zu Angesicht; siehe auch Direktdialog

Eigennamen: 
 Face to Face (Band), eine Punk-Rock-Band aus Kalifornien
 Face to Face (The-Kinks-Album), ein Musikalbum der Musikgruppe The Kinks
 Face to Face (Lied), zweite Singleauskopplung aus dem Comeback-Album des Singer-Songwriters Sir Gary Barlow (Take That), mit Sir Elton John, aus dem Jahr 2013.
 Face to Face (Lied), fünfte Singleauskopplung aus dem Album Discovery des französischen Duos Daft Punk aus dem Jahr 2003.